

Адміністративні одиниці 
 Міхара  (三原市) — місто у префектурі Хіросіма, Японія.
 Міхара (三原村) — село в Японії, в повіті Хата префектури Коті.
 Міхара (三原郡) — повіт у префектурі Хьоґо, Японія.
 Міхара (美原町) — містечко у префектурі Осака, Японія. З 2005 року є складовою міста Сакаї.
 Міхара (美原村) — село у префектурі Ґумма, Японія. У 1954 році увійшло до складу містечка Онісіматі. З 2006 року є складовою міста Фудзіока.
 Міхара (美原村) — село у префектурі Окаяма, Японія. Сьогодні є складовою міста Маніва.

Інше 
 Міхара (三原山) — гора у префектурі Наґано, Японія.
 Міхара (三原川) — ріка у префектурі Хьоґо, Японія.